A Gungrave a következőkre utalhat:
Gungrave, 2002-es videójáték
Gungrave, a videójátékon alapuló 2003-as animesorozat
Gungrave: Overdose, 2004-es videójáték